Ма́йкон Ма́ркес Битенку́рт (; 18 февраля 1990, Дуки-ди-Кашиас, штат Рио-де-Жанейро, Бразилия), более известный как просто Майкон () — бразильский футболист, нападающий клуба «Бурирам Юнайтед».

Клубная карьера 
Воспитанник «Флуминенсе». Начал выступать за основной состав команды с 2007 года. В 2009 году забил первый мяч за клуб, поразив ворота «Ресенде».

10 марта 2010 года заключил контракт с московским «Локомотивом» сроком на 4,5 года. Сумма трансфера составила 4 млн евро. 20 марта дебютировал в составе «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов» (3:0). 15 мая забил первый мяч за клуб, поразив ворота «Амкара». 18 августа 2011 года отметился первым своим голом в еврокубках, поразив ворота «Спартака» из Трнавы. Майкон провел в московском «Локомотиве» 7 лет.

16 июня 2017 года Майкон перешёл в «Антальяспор», контракт подписан на три года.

С января 2019 года стал игроком «Атлетико Минейро».

23 декабря 2020 года подписал контракт с клубом «Бурирам Юнайтед», рассчитанный до 31 мая 2021 года.

Карьера в сборной 
Выступал за сборную Бразилии до 20 лет. В 2009 году в её составе участвовал на молодёжном первенстве мира, где бразильцы стали вторыми. В 1/4 финала против Германии, выйдя за 13 минут до конца встречи, забил два гола, выведя свою команду в полуфинал.

Личная жизнь 
Известно, что в Москве Майкон посещал одну из церквей евангельских христиан и привёл туда игрока ЦСКА Марио Фернандеса.

Достижения 
 «Флуминенсе»
 Финалист Южноамериканского кубка: 2009

 «Локомотив» (Москва)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2013/14
 Обладатель Кубка России: 2014/15, 2016/17

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на esporte.ig.com.br
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Флуминенсе»